Marie Bergman est un nom porté par un certain nombre de personnages de fiction ou réels :
 Marie Bergman, personnage fictif de la série télévisée française Plus belle la vie ;
 Marie Bergman, chanteuse suédoise.